|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou International Women's Open) van 2007 vond plaats van 24 tot en met 30 september 2007 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anna Tsjakvetadze was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Anabel Medina Garrigues bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij verslagen door Anastasia Rodionova.

Het tweede reekshoofd, Virginie Razzano uit Frankrijk, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Israëlische Tzipora Obziler in twee sets. Razzano wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Nederlandse Elise Tamaëla had zich via het kwalificatietoernooi een plaats in het hoofdtoernooi veroverd. Daar kwam zij echter niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Li Ting en Sun Tiantian had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Sun speelde samen met Vania King.

Het als derde geplaatste Chinese duo Peng Shuai / Yan Zi won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Vania King en titelverde­digster Sun Tiantian in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Yan had daarnaast al tien eerdere dubbelspeltitels met een andere partner (Zheng Jie); Peng geen.

De Nederlandse Kim Kilsdonk, met Française Sophie Lefèvre aan haar zijde, bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Elise Tamaëla en Hana Šromová uit Tsjechië strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Guangzhou 2007
Guangzhou